Ламберт Бабо (; ) — немецкий , профессор Фрайбургского университета, который проводил исследования по всем разделам химии.

Биография 
Родился в семье  (1790—1862), агронома и винодела, и его первой жены Каролины Эрманн (ум. 1820). Один из его трёх единокровных братьев —  (1827—1894), винодел.

С 1837 года изучал медицину в Гейдельбергском университете (летний семестр 1840 — в Мюнхенском университете) и окончил его в 1842 году с получением степени доктора медицины. В 1843—1845 годах изучал химию в Гиссене (у Юстуса фон Либиха) и во Фрайбурге, получив квалификацию «Habilitation».

Преподавал химию вj Фрайбургском университете: приват-доцент, с 1854 года — экстраординарный профессор, с 1859 — профессор. Приглашался в качестве эксперта в суды великого герцогства. В 1883 году вышел на пенсию.

Исследования 
 физическая химия:
 изучал упругость паров растворов солей.
 исследовал связь между плотностью и скоростью истечения газов.
 первый указал на актиничные свойства смеси окиси азота с сероуглеродом.
 неорганическая химия:
 исследовал озон, показал, что озон в присутствии иодида калия нацело переходит в кислород, дал много фактов против существования антозона.
 аналитическая химия:
 дал реакцию для открытия мышьяка.
 ввёл объёмный способ определения мочевой кислоты.
 органическая химия:
 занимался исследованиями алкалоидов, синапина и пиперина.
 агрономическая химия:
 исследовал вопрос о поглощении землёй паров воды из воздуха.

Семья 
6 сентября 1847 года во Фрайбурге женился на Элизе Баумгертнер (; 1822—1894), у них родились дочь Мария Эмилия и два сына.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Бароны Германии